Rotes Moor steht für:

 Rotes Moor (Niedersachsen) in Visselhövede, Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Rotes Moor (Rhön), Landkreis Fulda, Hessen